Кубок Німеччини з футболу 2008–2009 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищала мюнхенська Баварія. Переможцем став бременський Вердер, який переміг в національному кубку вшосте.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2008

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2008

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2009

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2009

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 березня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 березня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2008—2009
Німеччина
Німеччина
2008 у німецькому спорті
2009 у німецькому спорті